Mulher
Mulher (álbum)
Mulher (telessérie)
Rede Mulher
Mulher, Mulher, Mulher (Ideia Fixa)
Mulher trans
Mulheres (programa de televisão) —  programa de televisão brasileiro exibido pela Rede Gazeta desde 1980
Mulheres (telenovela) — telenovela portuguesa exibida pela TVI desde 2014
Mulheres (livro)